Турнір перехідної ліги третього чемпіонату України з футболу 1993—1994 проводився з 21 серпня 1993 по 3 липня 1994 року.

Учасники 
У турнірі брали участь 18 команд:

Команди за регіонами

Підсумкова таблиця 

|}

З 5 травня «Електрон» (Ромни) знято із змагань, а його суперникам зараховано технічні перемоги +:−.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки 
З наступного сезону перехідна ліга буде називатися третьою лігою.

Третю (перехідну) лігу поповнили переможці чемпіонату України серед аматорів: ФК ЛАЗ (Львів), «Адвіс» (Хмельницький), «Трансімпекс» (Вишневе), «Авангард» (Ровеньки), «Металург» (Новомосковськ), «Таврія» (Новотроїцьке), а також команди, які зайняли другі місця в групах: «Керамік» (Баранівка), «Дністровець» (Білгород-Дністровський), «Вагонобудівник» (Кременчук), «Шахтар» (Горлівка), «Сула» (Лубни), «Лада» (Чернівці).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: друга ліга
 Кубок України з футболу 1993—1994
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1993—1994

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 3-й чемпионат Украины-1993/94 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1993-1994 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1993-94 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)

1993 у футболі
1994 у футболі
Чемпіонат України з футболу: третя ліга
1993 в українському спорті
1994 в українському спорті